Daniel Torres González – ex calciatore costaricano
 Juan Alfredo Torres González – ex calciatore messicano
 Juan José Torres González – generale e politico boliviano